Di Guida – cognome italiano
 Alfonso Di Guida – ex velocista italiano